Владимир Тенев може да се отнася до:

 Владимир Тенев – български актьор (1882-1968)
 Влад Тенев – американски предприемач от български произход, съосновател на компанията Robinhood

Пояснителни страници